Água Boa, comune brasiliano dello Stato del Mato Grosso
 Água Boa, comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais